Az 1973-as US Open férfi versenyét az ausztrál John Newcombe nyerte a cseh Jan Kodeš előtt.

Kiemeltek 

  Stan Smith (Elődöntős)</li>
  Ilie Năstase (Második kör)</li>
  Arthur Ashe (Harmadik kör)</li>
  Rod Laver (Harmadik kör)</li>
  Ken Rosewall (Elődöntős)</li>
  Jan Kodeš (Döntős)</li>
  Tom Okker (Negyedik kör)</li>
  Manuel Orantes (Harmadik kör)</li>

  Jimmy Connors (Negyeddöntős)
  John Newcombe (Bajnok)
  Roger Taylor (Második kör)
  Marty Riessen (Második kör)
  Tom Gorman (Negyedik kör)
  Adriano Panatta (Harmadik kör)
  Nikola Pilic (Negyeddöntős)
  Cliff Richey (Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

Usopen